Сийдър може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Сийдър (окръг, Айова)
 Сийдър (окръг, Мисури)
 Сийдър (окръг, Небраска)